84224 Kyte – asteroide della fascia principale
 Tyler Kyte – attore e cantante canadese

Pagine correlate

Kite